Хроника святого Бенедикта (лат. Chronica sancti Benedicti) — корпус источников связанных с составленной в VIII в. в Монтекассино «Хроникой», которая позднее была доведена до XI в. Источники сохранились в рукописях X—XI вв. Содержат сведения по истории Италии в VI—XI вв.

Издания 
 Chronica de monasterio sanctissimi Benedicti // MGH, SS. Bd. III. Hannover. 1839, p. 198—207.

 Chronicon comitum Capuae // MGH, SS. Bd. III. Hannover. 1839, p. 207—210.

 Catalogus principum Capuae // MGH, SS. Bd. III. Hannover. 1839, p. 210.

 Catalogus principum Salerni // MGH, SS. Bd. III. Hannover. 1839, p. 210.

 Chronicon ducum Beneventi, Salerni, Capuae et Neapolis // MGH, SS. Bd. III. Hannover. 1839, p. 211—213.

Переводы на русский язык 
 Хроника из монастыря святого Бенедикта в переводе И. М. Дьяконова на сайте Восточная литература

 Хроника графов Капуи в переводе И. М. Дьяконова на сайте Восточная литература

 Каталог князей Капуи в переводе И. М. Дьяконова на сайте Восточная литература

 Каталог князей Салерно в переводе И. М. Дьяконова на сайте Восточная литература

 Хроника герцогов Беневента, Салерно, Капуи и Неаполя в переводе И. М. Дьяконова на сайте Восточная литература

Примечания

Ссылки 
  из Monumenta Germaniae Historica

  из Monumenta Germaniae Historica

 Catalogus principum Capuae из Monumenta Germaniae Historica

 Catalogus principum Salerni из Monumenta Germaniae Historica

  из Monumenta Germaniae Historica

Итальянские анналы